

Морозови — присілок, Котельніцький район, Кіровська область
 Морозови — присілок, Орічівський район, Кіровська область